Капгер — фамилия.

Известные носители:
 Капгер, Александр Христианович (1809—1876) —  генерал-лейтенант, Тифлисский военный губернатор
 Капгер, Иван Христианович  (1806 — 1867) — тайный советник, сенатор